Beyeria kan syfta på:

 Beyeria (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Beyeria (växter) – ett släkte av växter